In dieser Liste sind die Lokomotiven und Triebwagen der Lokalbahn Aktien-Gesellschaft (LAG) und der Lausitzer Eisenbahn Gesellschaft (LEAG) aufgeführt.

Die Fahrzeuge der LAG und der LEAG wurden in einem gemeinsamen Betriebsnummern-Schema geführt. Die Fahrzeuge wurden mithilfe einer fortlaufenden Betriebsnummer gekennzeichnet, unabhängig von ihrer Bauart oder Spurweite. Die neu beschafften Fahrzeuge erhielten jeweils die nächste freie Betriebsnummer.

Dampflokomotiven 
Für den Betrieb auf den Strecken der LAG und LEAG wurden im Laufe der Jahre insgesamt 89 Dampflokomotiven beschafft. 1938 wurden die 50 verbliebenen Lokomotiven von der Deutschen Reichsbahn übernommen. Weitere fünf Lokomotiven kamen über die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B) zur Gruppenverwaltung Bayern bzw. zur Deutschen Reichsbahn.

Nachdem die drei Dampflokomotiven 62 bis 64 der LAG an die K.Bay.Sts.B. abgegeben wurden, wurden die freien Betriebsnummern von der LAG erneut vergeben. Die Betriebsnummern 78 und 79 unbesetzt.

Elektrolokomotiven 
Die LAG setzte Elektrolokomotiven nur auf der Bahnstrecke Murnau-Oberammergau ein.

Triebwagen 
Die Triebwagen wurden in einem Schema mit den Personenwagen geführt. In Triebwagen umgebaute Personen- oder Güterwagen behielten ihre Betriebsnummer. Vom üblichen Nummerierungs-Schema abweichend, wurden die ab 1935 beschafften Dieseltriebwagen der LEAG als T1 bis T3 bezeichnet.

Literatur 
 Stephan Kuchinke: Die Localbahn Aktiengesellschaft. Eine bayerische Privatbahn und ihre Geschichte. Transpress, Stuttgart 2000, ISBN 3-613-71125-7.
 Zintl Robert: Bayerische Nebenbahnen. Motorbuch, Stuttgart 1977, ISBN 3-87943-531-6

LAG
!
!